Satsuma (provincija), feudalna pokrajina u Japanu koja je dala mnoge genroe
Satsuma (poluotok)
Satsuma (šljiva)
Satsuma (mandarina)
Lutnja biwa, zvana i satsuma biwa.
Satsuma, automobil iz računalne igre My Summer Car.
Satsumska kneževina
Satsuma (bojni brod)
Satsumski porculan
Satsumska pobuna